|-
| 177401 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177402 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177403 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177404 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177405 - ||  || 30 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177406 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177407 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177408 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177409 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177410 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177411 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177412 - || 2004 CK || 2 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177413 - ||  || 12 februarie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 177414 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177415 Queloz ||  || 9 februarie 2004 ||  || 
|-
| 177416 - ||  || 10 februarie 2004 || Nogales || 
|-
| 177417 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177418 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177419 - ||  || 11 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177420 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177421 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177422 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177423 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177424 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177425 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177426 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177427 - ||  || 11 februarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177428 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177429 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177430 - ||  || 13 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177431 - ||  || 11 februarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177432 - ||  || 13 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177433 - ||  || 13 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177434 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177435 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177436 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177437 - ||  || 14 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 177438 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177439 - ||  || 13 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177440 - ||  || 13 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177441 - ||  || 14 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177442 - ||  || 14 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177443 - ||  || 13 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177444 - ||  || 13 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177445 - ||  || 14 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177446 - ||  || 14 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177447 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177448 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177449 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177450 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177451 - ||  || 16 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177452 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177453 - ||  || 18 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177454 - ||  || 16 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177455 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177456 - ||  || 17 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177457 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177458 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177459 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177460 - ||  || 18 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 177461 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177462 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177463 - ||  || 23 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177464 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177465 - ||  || 23 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177466 - ||  || 23 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177467 - ||  || 23 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177468 - ||  || 26 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177469 - ||  || 26 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177470 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177471 - ||  || 17 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177472 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177473 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177474 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177475 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177476 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177477 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177478 - ||  || 15 martie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 177479 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177480 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177481 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177482 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177483 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177484 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177485 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177486 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177487 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177488 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177489 - ||  || 15 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177490 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177491 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177492 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177493 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177494 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177495 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177496 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177497 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177498 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177499 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177500 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-